Alpagai est une association valaisanne de personnes concernées par les questions d'identité de genre et d'orientation sexuelle.

Historique

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Valais
 Lesbian and Gay Pride & Friends
 Pride Valais/Wallis 2015

Liens externes 
 

Sion
Droits LGBT en Suisse
Association ou organisme ayant son siège dans le canton du Valais
Association fondée en 1994